Dolfijnen - de familie Delphinidae, mariene zoogdieren.
 Gewone dolfijn (Delphinus delphis)
 Dolfijn (sterrenbeeld) - het sterrenbeeld Dolfijn.
 Radio Dolfijn - een zeezender.
 De Dolfijn, zwemclub uit Amsterdam
 Dolfijn FM, radiostation op Curaçao
 Dolfijn, constructeur van de opbouw van campers
 Dolfijn, een filmprijs uitgereikt op het Festroia International Film Festival.

Vaartuigen

 Hr. Ms. Dolfijn (1889) een Nederlands stoomloodsvaartuig.
 Dolfijn (1941) een Nederlandse hulpmijnenveger.
 Dolfijn (onderzeeboot uit 1942) een Nederlandse onderzeeboot van de U-klasse.
 Dolfijn (onderzeeboot uit 1948) een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse.
 Dolfijn (onderzeeboot uit 1960) een Nederlandse onderzeeboot van de Dolfijnklasse.
 Dolfijn (onderzeeboot uit 1993) een Nederlandse onderzeeboot van de Walrusklasse.
 dolfijnklasse, een Nederlandse onderzeebootklasse.